Les Célibataires peut désigner :
 Une trilogie d'Honoré de Balzac comprenant : Pierrette, Le Curé de Tours, La Rabouilleuse ;
 Les Célibataires, roman d'Henry de Montherlant paru en 1934 ;
 Les Célibataires, téléfilm réalisé par Jean Prat en 1962, d'après le roman de Montherlant ;
  Les Célibataires, un groupe français de musique ;
 Manhattan Solo, film américain réalisé par Arthur Hiller sorti en 1984.